Talweg steht für:

 Talweg (Geographie), Tiefenlinie eines Tals oder Gewässers
 Talweg (TWV), Fernwanderweg des Teutoburger-Wald-Vereins in Ostwestfalen
 Talweg (Wiesenfelden), Wanderweg im Naturpark Bayerischer Wald